Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Arraya che ha battuto in finale Jamie Morgan 6-1, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Nuno Marques (secondo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Diego Nargiso (primo turno)
 Bryan Shelton (semifinali)

 Bart Wuyts (primo turno)
 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Chuck Adams (quarti di finale)
 Chris Pridham (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1991